Игорь Александров
 
 Александров, Игорь Васильевич (род. 1954) — советский и российский физик.
 Александров, Игорь Викторович (1952—2018) — советский и российский криминалист, юрист.
 Александров, Игорь Сергеевич (род. 1973) — советский, российский, немецкий хоккеист. Тренер.